Куэрон () — коммуна на западе Франции, находится в регионе Пеи-де-ла-Луар, департамент Атлантическая Луара, округ Нант, кантон Сент-Эрблен-1. Расположена в 8 км к западу от Нанта, на правом берегу реки Луара, в 7 км от национальной автомагистрали N444. На севере города находится железнодорожная станция Куэрон линии Нант-Савене.

Население (2017) — 21 372 человека.

История 
В начале XV века Куэрон стал частью владений герцогов Бретани.  В замке Куэрон 9 сентября 1488 года умер последний  независимый герцог Бретани  Франциск II. 

В XVII-XVIII веках Куэрон становится важным перевалочным пунктом для нантских судовладельцев, благодаря порту Лоне на Луаре.  От этого периода сохранились семафор, капитанская рубка, таможенный пост и станция лоцманов на Луаре. В 1781 году в городе был построен стекольный завод, разрешение на работу которого было подписано королем Людовиком XVI.  Здание этого завода, впоследствии преобразованного в мыловарню, сохранилось до наших дней.

XIX век принес в Куэрон индустриализацию: были открыты кирпичный завод, несколько фабрик; в 1861 году на берегу Луары был построен металлургический завод. Около 25 % населения Куэрона работало на промышленных предприятиях города и соседнего Эндра.

Рост потребности в рабочей силе вызвал приток эмигрантов в город после Первой мировой войны. Для них в больших объемах было построено недорогое жилье.  В этот же период в Куэроне было построено новое здание библиотеки и велодром по образцу парижского. 

Металлургический завод, неоднократно меняя собственников, работал до декабря 1998 года. От него сохранилась т.н. «Свинцовая башня», один из символов города. В 1984 году в Куэроне было открыто производство автомобильной компании Venturi.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Святого Симфориана второй половины XIX века
 «Свинцовая башня» — напоминание о периоде индустриализации XIX века, часть закрытого металлургического завода
 Природный заповедник «болото Одюбон», названное в честь американского орнитолога Джона Одюбона, изучавшего здесь птиц
 Усадьба Ла-Гербетьер XVII века, в которой жил Джон Одюбон во время пребывания во Франции
 Развалины шато Бугон XVI века
 Усадьба Ландмон XVII века
 Особняк Ботардьер XVII века
 «Дом в Луаре» — современная реплика средневекового постоялого двора, опрокинувшаяся в Луару и закрепленная на этом месте

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 1,5 %
 промышленность — 17,3 %
 строительство — 11,2 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 44,9 %
 государственные и муниципальные службы — 25,1 %

Уровень безработицы (2017 год) — 9,0 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Атлантическая Луара — 11,6 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2017 год) — 22 230 (Франция в целом — 21 110, департамент Атлантическая Луара — 21 910).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Куэрона с 2015 года занимает член Социалистической партии Кароль Грело (Carole Grelaud), член Совета департамента Атлантическая Луара от кантона Сент-Эрблен-1. На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый ею левый блок победил во 2-м туре, получив 53,25 % голосов.

Города-побратимы 
  Флёрюс, Бельгия
  Уэксфорд, Ирландия

Знаменитые уроженцы 
 Альсид Шарль Д’Орбиньи (1802-1857), натуралист

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея 

Коммуны департамента Атлантическая Луара